Buhai de baltă se poate referi la:

 Buhai de baltă (Botaurus stellaris), o pasăre acvatică;
 Buhai de baltă (insectă) (Dytiscus marginalis), un gândac scufundător;
 Buhai de baltă cu burtă roșie (Bombina bombina), o broască acvatică de șes;
 Buhai de baltă cu burtă galbenă (Bombina variegata), o broască acvatică de șes.